Цыпочки — датский мультфильм 2000 года, режиссёр Трюлле Вильструп
 Цыпочки () — американский фильм 2004 года, режиссёр Азия Ардженто

См. также 
 Цыпочка
 Белые цыпочки () — американская кинокомедия 2004 года, режиссёр Кинен Айвори Уайанс
 Крутой и цыпочки () — американский комедийный боевик 2005 года, режиссёр Стивен Херек
 Порно и цыпочки — американская кинокомедия 2002 года, режиссёр Лоуренс Триллинг